Drachm steht für:

 Dram (Einheit), Maß im Angloamerikanisches Maßsystem
 Drachma (Einheit), polnisches Gewichtsmaß

Siehe auch:
 Drachme